Atherton est un nom propre.

Toponyme

 Australie
 Atherton, ville du Queensland ;
 le plateau d'Atherton, une région de la Cordillère australienne située au Queensland.

États-Unis
 Atherton, ville de Californie

 Royaume-Uni
 Atherton, ville de la banlieue de Wigan, Grand Manchester.

Patronyme

 David Atherton (1944-), chef d'orchestre britannique ;
 Frank Atherton, médecin britannique qui est médecin-chef du pays de Galles à partr de 2016 ;
 Gertrude Atherton (1857-1948), femme de lettres américaine ;
 John Atherton (1598-1640), évêque anglican irlandais ;
 Minna Atherton (2000-), nageuse australienne ;
 Peter Atherton (1970-), footballeur anglais ;
 Sonia Wieder-Atherton, violoncelliste française ;
 William Atherton (1947 - ), acteur américain.

Homonymie de toponyme